Linea U5 della Metropolitana di Berlino
Linea U5 della Metropolitana di Monaco di Baviera
Linea U5 della metropolitana di Vienna